Pavocosa är ett släkte av spindlar. Pavocosa ingår i familjen vargspindlar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Vargspindlar
Pavocosa